Franciaország
Saint-Maur, település Cher megyében
Saint-Maur, település Gers megyében
Saint-Maur, település Indre megyében
Saint-Maur, település Jura megyében
Saint-Maur, település Oise megyében